Bueno de Mesquita is een achternaam die onder andere gevoerd wordt door de volgende personen:

Abraham Bueno de Mesquita (1918-2005), Nederlands komiek, muzikant en acteur 
David Bueno de Mesquita (1889-1962), Nederlandse beeldend kunstenaar
Max Bueno de Mesquita (1931-2001), Nederlands kunstschilder en graficus

Achternaam